Липовача може бити:

 Липовача (Шипово), насељено мјесто у општини Шипово, Република Српска, БиХ
 Липовача (Вуковар), насељено мјесто града Вуковара, Хрватска
 Липовача (Раковица), насељено мјесто у општини Раковица, Република Хрватска
 Липовача (Беркасово), излетиште у близини Беркасова, општина Шид, Србија